Гео́ргий Ива́нович Кузнецо́в:* Кузнецов, Георгий Иванович (1900—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Георгий Иванович (род. 1950) — белорусский государственный деятель.